est un mot anglais construit sur le verbe  « partir ». Il peut faire référence à :

Théâtre 

 , titre anglais de , pièce de théâtre de Václav Havel produite en 2007.

Cinéma 

 , titre anglais de Partir, film français de Catherine Corsini, sorti en 2009 ;
 , titre anglais de Sur le départ (), film tchèque de Václav Havel, sorti en 2011.

Série télévisée 

 Leaving, série télévisée britannique diffusée du 10 au  sur ITV.

Musique 

 Leaving, EP de Skrillex sorti le  ;

Album 

 , album de Natalie Cole sorti le  ;

Chanson 

 Leaving, chanson des Pet Shop Boys présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jesse McCartney présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tony! Toni! Toné! présente sur l'album Sons of Soul sorti le .

Voir aussi